Вера Левченко:
 Левченко, Вера Васильевна (известна как: Вера Холодная; 1893—1919) — российская актриса немого кино.
 Левченко, Вера Ивановна (1920—2012) — Герой Социалистического Труда.